Pitkänsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pitkänsaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Pitkänsaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Pitkänsaari (ö i Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar